Bludszen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Bludszen, bis 1928 Groß Bludszen, 1936 bis 1938 Bludschen, 1938 bis 1945 Forsthausen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Bludzie Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bludszen (Pillkallen), 1936 bis 1938 Bludschen, 1938 bis 1945 Vierhöfen (Ostpr.), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland